Иван Степанович Шкулепо (род. 29 марта 1922, Ивановка, Канский район, Красноярский край, РСФСР, СССР) — советский спортивный, научный и культурный деятель. 

Руководитель Комитета спорта и физкультуры при СНК ЯАССР  (Министр спорта республики Саха - Якутия) 1943 - 1953  заместитель министра здравоохранения ЯАССР 1953 - 1954 
Заслуженный ветеран СО АН СССР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 29 марта 1922 года в деревне Ивановка, Канского района, Красноярского края, в семье крестьянина Степана Николаевича Шкулепо (1890 – 1969).
По окончании 10 школьных классов устроился на работу учителем физкультуры.

Образование и служба 
Образование незаконченное высшее - учился до 3-го курса в Московском институте физической культуры . В 1941-1942 гг. - курсант военного пехотного училища Наркомата обороны  (г.Сретенск, Читинская обл.) 
В 1942 г. в звании старшего лейтенанта попал на фронт. Командир взвода, помком эскадрона 19-го гвардейского кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской дивизии Западного фронта . 
В конце 1942 г. после ранения находился в госпитале в г. Красноуральск Свердловской области. Демобилизован по инвалидности.

Карьера 

с 1943 по 1953 г. работал руководителем Комитета спорта и физкультуры при СНК ЯАССР  (министр спорта Якутии),  в 1953-1954 гг. - заместитель министра здравоохранения ЯАССР,  с 1954 по 1960 г. - директор детской спортивной школы Якутского гороно,  с 1960 по 1970 г. - заместитель директора Государственного Русского драмтеатра Министерства культуры ЯАССР. В 1970-1990 гг. - заместитель директора по общим вопросам Якутского научного центра СО АН СССР . 
Заслуженный ветеран СО АН СССР. После работы вышел на пенсию и проживал с семьей в г. Бердске.

Существенные изменения, дополнения произошли в физкультурном движении в годы Великой Отечественной войны и последние десять лет 1945-1954 гг., когда председателем спорткомитета работал Иван Шкулепо. Это создание районных комитетов физкультуры и укрепление материально-технической базы, проведение республиканских соревнований между районами и отдельным видам спорта, строительство стадионов «Медик», «Динамо», стадиона ПКиО..

Опытный специалист и хороший организатор, он сумел заметно улучшить методику тренировок, эффективность спортивных занятий повысилась. Длительное время возглавлял Республиканский комитет физкультуры, много сделал для широкого внедрения физической культуры в повседневный быт трудящихся..

Семья 
Жена - Шкулепо Таисия Павловна, заведующаю редакционно-издательским отделом Якутского научного центра Сибирского отделения Академии наук СССР.
Дети: Татьяна и Мила

Награды и звания 
 Заслуженный ветеран СО АН СССР
 Орден Отечественной войны II
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки 

 В этой школе в разное время директорами много лет работали успешно руководившие спортом республики Кон Бронислав Бернадович, Шкулепо Иван Степанович//Газета «Эхо столицы» города Якутска
 Директорами именитой детской спортивной школы работали 1949-1959 – Шкулепо Иван Степанович//Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" городского округа "город Якутск"

Родившиеся 29 марта
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Персоналии по алфавиту
Умершие в Бердске
Умершие 18 июня